Раздорский сельсовет

Астраханская область 

 Раздорский сельсовет Камызякского района

Волгоградская область 

 Раздорский сельсовет Михайловского района